El término Neptuno puede referirse a los siguientes conceptos:

 Neptuno: del sistema solar, el octavo planeta más próximo al Sol.
 Neptuno: en la mitología romana, el dios de los mares y los terremotos.
 Neptuno, el místico: uno de los movimientos que forman la suite Los planetas, compuesta por Gustav Holst.
 Neptuno: nombre de varios buques de la Armada Española.
 Neptune: nombre de varios buques de la Marina de Francia.
 Neptune: nombre de 9 buques de la Royal Navy británica.
 Neptune: cohete de la NASA.
 Neptune: grupo musical.
 Neptuno: estación del metro de Santiago de Chile.
 Neptune, protagonista principal de la saga de videojuegos Hyperdimension Neptunia.

Además 

 Neptune City: localidad de Nueva Jersey.
 Fuente de Neptuno: nombre de varias fuentes ornamentales.
 Avenida Neptuno: arteria vial de Santiago de Chile;
 Neptuno caliente: un tipo de planeta extrasolar.
 Neptuno frío: un tipo de planeta extrasolar.
 Neptunismo: teoría geológica de Abraham Werner que atribuía el origen de las rocas a la cristalización de minerales en los océanos.
 Neptunio: elemento químico n.º 93.
 Rey Neptuno: personaje de la serie de dibujos animados Bob Esponja.

Enlaces externos